Centre Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Centre Township (Indiana)
 Centre Township (Kansas)
 Centre Township (Berks County, Pennsylvania)
 Centre Township (Perry County, Pennsylvania)

Siehe auch:
 Center Township